National Flag Foundation  – associazione vessillologica statunitense
National Football Foundation  – organizzazione statunitense di football americano
Norges Fotballforbund – Federazione calcistica della Norvegia